José Juan Adán de Liechtenstein (en alemán: Josef Johann Adam von und zu Liechtenstein) (25 de mayo de 1690 - 17 de diciembre de 1732) fue príncipe de Liechtenstein entre 1721 y 1732. Era hijo del príncipe Antonio Florián de Liechtenstein y de su esposa, la condesa Eleonora Bárbara de Thun-Hohenstein.

Matrimonios 
José Juan Adán se casó por primera vez el 1 de diciembre de 1712 con su prima, la princesa María Gabriela de Liechtenstein (1692 - 1713), hija de Juan Adán Andrés. Ella murió al año siguiente. 

El 3 de febrero de 1716 se casó por segunda vez con la condesa Mariana de Thun-Hohenstein (1698 - 1716), que murió a 20 días del matrimonio. 

El 3 de agosto de 1716 se casó por tercera vez con la condesa María Ana de Oettingen-Spielberg (1693 - 1729), con quien tuvo descendencia.

Finalmente, el 22 de agosto de 1729 se casa por última vez con la condesa María Ana Kottulinska de Kottulin (1707 - 1788), con quien no tuvo hijos.

Descendencia
De su primera unión nació:
Carlos Antonio (1713 - 1715), muerto en la infancia.

De su tercera unión nacieron tres hijos:
José Antonio (1720 - 1723), muerto en la infancia.
María Teresa (1721 - 1753), casada con el príncipe José Adán de Schwarzenberg (1712 - 1782). 
Juan Nepomuceno Carlos (1724 - 1748), casado con su prima, la condesa María Josefa de Harrach-Rohrau (1727 - 1788).

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca).

Ancestros
</center>

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Liechtenstein
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nacidos en Viena